Сягуань может означать:

Населённые пункты 
 Сягуань — город в провинции Хэнань, Китай.
 Сягуань — город в провинции Чжэцзян, Китай.
  — город в провинции Юньнань, Китай.

Другое 
 «Сягуань» — чайная фабрика.